Mužská dvouhra Fever-Tree Championships 2018 probíhala ve druhé polovině června 2018. Do singlové soutěže londýnského tenisového turnaje v Queen's Clubu hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Feliciano López, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Nick Kyrgios.

Na okruh ATP se poprvé od červnového Wimbledonu 2017 vrátil bývalý první hráč žebříčku Andy Murray, jenž absentoval pro zranění kyčle. V úvodním kole podlehl Kyrgiosovi.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Chorvat Marin Čilić, jenž ve finále zdolal bývalou srbskou světovou jedničku Novaka Djokoviće po třísetovém průběhu 5–7, 7–6 a 6–3. Srb přitom ve druhé sadě nevyužil mečbol. Chorvat snížil významně pasivní poměr vzájemných utkání na 2–14 a z Queen's Clubu si po šesti letech odvezl druhou trofej. V probíhající sezóně si Čilić, obhajující finálovou účast, připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a zisk minimálně jedné trofeje v jedenácté sezóně bez přerušení. Djoković odehrál 99. finále na túře ATP a po roční odmlce první od červnového AEGON International 2017. Po turnaji se vrátil do elitní dvacítky žebříčku na 17. místo a Čilić postoupil o jednu příčku na 5. pozici.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2018
ATP World Tour 2018